Espina steht für:

 Espina (Vegadeo), Dorf in Asturien

Espina ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Espina y Capó (1850–1930), Mediziner und spanischer Pionier der Radiologie
 Concha Espina († 1955), spanische Schriftstellerin
 Gustavo Adolfo Espina Salguero (* 1946), 1993 Präsident von Guatemala
 Julián Espina (* 1964), argentinischer christlicher Fundamentalist und Priester

Siehe auch:
 Espino